Pieni Marjosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Marjosaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Pieni Marjosaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Pieni Marjosaari (ö i Södra Karelen), Imatra, 

Robotskapade Finlandförgreningar